Берёзовая Роща — парк культуры и отдыха в Дзержинском районе Новосибирска, основанный в 1963 году. Территория парка — 30 га. Ранее на месте парка было расположено кладбище.

История парка 
До 1960 года территория парка была занята Новым городским кладбищем, появившимся здесь приблизительно в 1909 году. При кладбище находилась церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Парк был заложен в 1963 году и до 1971 функционировал как филиал Центрального парка.

В 2008—2009 годах на территории парка проводилось масштабное благоустройство: санитарная вырубка и посадка молодых деревьев (берёза, кедр, сосна), замена асфальтового покрытия, разбивка газонов и т.д.

Летом 2013 года в парке состоялось открытие четырёхъярусного фонтана с подсветкой, приуроченное к 120-летию Новосибирска.

Инфраструктура 

В восточной части парковой территории располагаются аттракционы и прокатные пункты спортивного инвентаря, в зимнее время действует хоккейная площадка и подсвечиваемая лыжня, в западной его части находится дворец культуры «Строитель». В парке расположен Храм Успения Пресвятой Богородицы. Здесь действует контактный зоопарк «Лесная сказка» и имеются две эстрадные сцены, функционируют теннисные корты.

Флора парка 
В парке произрастают естественные березняки (приблизительный возраст — 80—90 лет), кроме того, растут породы черемухи, клёна, рябины, ели, лиственницы и сосны, а также кустарниковые породы: шиповник, кизильник, сирень, чубушник, снежноягодник и некоторые другие виды.

Памятники 
 Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях города Новосибирска в годы Великой Отечественной войны
 Закладной камень аллеи «Поколение 21»

Организации 
 Городской центр садоводства
 Федерация ушу Новосибирской области
 Царский Двор, ресторан

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Новосибирский краеведческий портал. Парк культуры и отдыха «Берёзовая роща»
 Парк «Берёзовая роща» на 2ГИС.

Сады и парки Новосибирска
Дзержинский район Новосибирска